Спорт — многозначный термин.
 Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и интеллектуальных способностей.
 «Спорт» — советские транзисторные радиоприёмники.
 «Спорт» — советский однообъективный зеркальный 35-мм фотоаппарат.
 «Спорт» — семейство советских любительских кинокамер производства ЛОМО.
 «Спорт» — гостиница в Москве, существовавшая в 1979—2004 годах.
 «Спорт» — кинотеатр в Харькове.
 «S.P.O.R.T.» — санкт-петербургская рок-группа.
 
 
 «Радио Спорт» — название радиостанции «Спорт FM» (2006—2018) до 2014 года.

См. также 
 
 Радиоспорт